Auxy puede referirse a: 

 Auxy, comuna francesa situada en Loiret.
 Auxy, comuna francesa situada en Saona y Loira.